Pt'ich'je kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Pt'ich'je (sjö), 
 Pt'ich'je (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar